Андрей Александрович Шабанов (род. 17 ноября 1986) — казахстанский футболист, вратарь талдыкорганского «Жетысу».

Карьера 
Начал заниматься футболом в Алматы. Первый тренер — Житкеев Анатолий Андреевич, у которого Андрей тренировался год. Секцию объединили с командой «Локомотив», где тренером стал Романов Игорь Матвеевич.

Кроме «Кайрата» играл в «Атырау». С 2015 года в составе «Жетысу».

Достижения 
 «Атырау»
 Обладатель Кубка Казахстана: 2009

Примечания

Ссылки 
 
 Андрей Шабанов
 Андрей Шабанов
 Андрей Шабанов

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Алма-Ата»
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «Жетысу»